Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2008 (met de officiële naam Austrian Open 2008) werd van 14 tot en met 20 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Het toernooi had een moeilijk jaar om een goed spelersveld aan te trekken, omdat er door de aankomende Olympische Spelen vier toernooien in dezelfde week gepland stonden.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel